Hay varios ordinarios metropolitanos de la Iglesia católica que se pueden encargar de cuatro arquidiócesis con el nombre de Santiago. Estas archidiócesis son:

 Arquidiócesis de Santiago de Chile, en . Con el arzobispado de Santiago de Chile.
 Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, en la .
 Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en .
 Archidiócesis de Santiago de Compostela, en .